Pojem Čabajka může označovat:
 Čabajská klobása
 autobus Ikarus 280 – slangové označení

Reference

Externí odkazy